Eduard Uvíra, češki hokejist, * 12. julij 1961, Opava, Češka.

Uvíra je v češkoslovaški ligi igral za klube Dukla Jihlava, HC Litvínov in Slovan Bratislava. V drugem delu kariere je igral v nemški ligi za klube EHC Freiburg, EV Landshut in München Barons. Leta 1982 je bil kot 87. izbran na NHL naboru s strani kluba Toronto Maple Leafs, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate in dveh srebrnih medalj.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 84
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 43
| 7
| 6
| 13
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 43
| 6
| 16
| 22
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 37
| 4
| 12
| 16
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 34
| 2
| 6
| 8
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 26
| 2
| 2
| 4
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška 2. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 90/91
|
| 35
| 8
| 13
| 21
|
| 82
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 91/92
|
| 39
| 8
| 16
| 24
|
| 52
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 92/93
|
| 43
| 6
| 14
| 20
|
| 48
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 93/94
|
| 44
| 2
| 9
| 11
|
| 43
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 94/95
|
| 40
| 1
| 12
| 13
|
| 53
|
| 18
| 0
| 4
| 4
|
| 14
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 95/96
|
| 47
| 2
| 13
| 15
|
| 79
|
| 11
| 1
| 6
| 7
|
| 8
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 96/97
|
| 42
| 3
| 10
| 13
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 97/98
|
| 26
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška 2. liga
| 98/99
|
| 58
| 5
| 14
| 19
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška 3. liga
| 99/00
|
| 60
| 8
| 31
| 39
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška 3. liga
| 00/01
|
| 36
| 3
| 13
| 16
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| München Barons
| Nemška liga
| 01/02
|
| 22
| 0
| 1
| 1
| +7
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška 2. liga
| 02/03
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 710
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 194
| bgcolor="#7FFF00" | 270
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 818
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti EHC Freiburg
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti München Barons